Боняково — название населённых пунктов.

Россия 
 Боняково — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Боняково — деревня в Плавском районе Тульской области.
 Боняково — деревня в Переславском районе Ярославской области.